Aratoca kan syfta på:

Colombia 

 Aratoca (kommun), Santander, 
 Aratoca (ort), Santander,